Grone (Göttingen), in Duitsland
 Grone (Italië)
 Grône in Zwitserland